

Toponyme 

 Caro, commune française du Morbihan ;
 Caro, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Caro, ville américaine du Michigan ;
 mont Caro, en Espagne ;
 El Caro, localité du Mexique.

Patronyme 

 Aline Caro-Delvaille (1878-?), traductrice, femme de lettres et conférencière française ;
 Annibal Caro (1507-1566), littérateur italien ;
 Anthony Caro (1924-2013), sculpteur britannique ;
 Cathia Caro (née en 1943), actrice française ;
 Christie Caro (née Christine Carrasco en 1955), chanteuse française ;
 Elme-Marie Caro (1826-1887), philosophe et critique littéraire français ;
 Éric Caro, photographe français ;
 Fabrice Caro, dit Fabcaro, né en 1973 à Montpellier, auteur de bande dessinée français.
 José María Caro Martínez (1830-1916), homme politique chilien.
 Heinrich Caro (1834-1910), chimiste allemand ;
 Henry Caro-Delvaille (1876-1928),peintre et décorateur français ;
 Horatio Caro (1862-1920), joueur d'échecs britannique ;
 Isabelle Caro (1980-2010), actrice française ;
 Jacob Caro (1835-1904), historien prussien ;
 Jean-Marie Caro, dit Julien Caro, chef chouan lors de l'insurrection légitimiste de 1832 en forêt de Lanouée. Guillotiné à Rennes le  ;
 Jean-Marie Caro (1929-2014), homme politique français ;
 John Caro (né en 1967), monteur, producteur, réalisateur, scénariste, directeur de la photographie et acteur anglais ;
 Julio Caro Baroja (1914-1995), anthropologue, historien et académicien espagnol;
 Juan Ramón López Caro (né en 1963), footballeur espagnol devenu entraîneur ;
 Laura Caro (née en 1983), chanteuse et actrice mexicaine ;
 Manuel Antonio Caro (1835-1903), peintre chilien ;
 Marc Caro (né en 1956), réalisateur, acteur, scénariste et artiste français ;
  (né en 1944), joueur professionnel de poker américain ;
 Niki Caro (née en 1967), réalisatrice, productrice et scénariste néo-zélandaise ;
 Pedro Caro y Sureda (1761-1811), général espagnol ;
 Pío Caro Baroja (1928-2015), cinéaste espagnol;
 Rafael Caro Raggio (1887-1943), éditeur espagnol;
 Robert Caro (né en 1935), journaliste et politologue américain ;
 Sebastián Caro (né en 1991), coureur cycliste colombien.

Sigle et acronyme 

CARO peut désigner :
 Communauté d'agglomération Rochefort Océan, une communauté d'agglomération française, située dans le département de la Charente-Maritime ;
 , une organisation créée en 1990 pour rechercher et étudier les logiciels malveillants.

Autre 
 , marque de substitut de café instantané

Notes, sources et références 

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Homonymie d'acronyme